Als Nationale Befreiungsfront kennt man folgende paramilitärische oder politische Gruppen:
Befreiungsfront des Volkes, Jedinstveni narodnooslobodilački front, JNOF, vereinzelt auch Nationale Befreiungsfront (Jugoslawien)
Frente de Liberación Nacional (Argentinien), FLN
Frente de Liberación Nacional (Peru), FLN
Frente de Liberación y de la Unidad, FLU, (Marokko, 1975 gegen die Polisario)
Frente Nacional da Libertação de Angola, FNLA
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FFMLN (El Salvador)
Frente Sandinista de Liberación Nacional, SANDINISTAS, auch FSLN (Nicaragua)
Nationale Befreiungsfront (Algerien), FLN (Algerien)
Front for the Liberation of Zimbabwe, FROLIZI (Mosambik)
Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu, FLNC (Corsica)
Frontul Salvării Naţionale, FSN (Rumänien)
Forces Nationales de Libération, FNL (Burundi)
Fuerzas de Liberación Nacional, FLN (Mexiko)
Gorkha National Liberation Front, GNLF (Nepal)
Kanakische sozialistische Front der nationalen Befreiung, FLNKS (Neukaledonien)
Karbi Longri National Liberation Front, KLNLF (Indien)
Khmer People's National Liberation Front, KPNLF (Kambodscha)
Nationale Befreiungsfront der Moros, MNLF (Philippinen)
Nationale Befreiungsfront (Albanien), LNÇ
Nationale Befreiungsfront (Bahrain), جبهة التحرير الوطني - البحرين
Nationale Befreiungsfront Kurdistans, ENRK (Militärischer Arm der PKK)
Nationale Befreiungsfront (Griechenland), EAM
Nationale Befreiungsfront (Mazedonien), NOF, Народно Ослободителен Фронт, НОФ
Nationale Befreiungsfront (Tripura), NLFT (Indien)
Nationale Befreiungsfront (Jemen), NLF
Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, FLN
Ogaden National Liberation Front, ONLF (Äthiopien)
Uganda National Liberation Front, UNLF
United National Liberation Front, UNLF (Indien)

Siehe auch
Nationale Befreiungsbewegung (verschiedene Gruppen)
Nationale Befreiungsarmee (verschiedene Gruppen)